Соты:
 Пчелиные соты
 Соты в геометрии